Plaats in Indonesië
 Pekiringan (Karangmoncol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Pekiringan (Talang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Pekiringan (Kesambi), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java